Ballauff oder Ballauf ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ludwig Ballauf (1757–1834), hannoverscher Pastor und Autor
 Marie Ballauf (1860–1924), deutsche Politikerin und Autorin
 Mia-Sophie Ballauf (* 2007), deutsche Kinderdarstellerin
 Peter Ballauff (* 1963), deutscher Tennisspieler
 Theodor Ballauff (1911–1995), deutscher Pädagoge
 Werner Ballauff (1890–1973), deutscher Reichstagsabgeordneter der NSDAP und Generalmajor der Waffen-SS

Siehe auch:
 Ballauf und Schenk, Tatort-Kommissare